Europamästerskapet i basket för herrar 1957 spelades i Sofia, Bulgarien och var den tionde EM-basketturneringen som avgjordes för herrar. Turneringen spelades mellan den 20 och 30 juni 1957 och totalt deltog 16 lag i turneringen där Sovjetunionen blev Europamästare före hemmanationen Bulgarien och Tjeckoslovakien, det var Sovjetunionens fjärde EM-guld.

Kvalificerade länder

  Bulgarien (som arrangör)

Gruppspelet

Spelsystem
De 16 lagen som var med i EM spelade i fyra grupper med fyra lag, alla lagen mötte varandra en gång i sin grupp. Därefter gick sen de två bästa i varje grupp vidare till en slutspelsgrupp där lagen mötte varandra en gång och fick sedan samma slutplacering som tabellplacering, medan de åtta övriga lagen spelade i en placeringsgrupp, även i den mötte alla varandra en gång och fick samma slutplacering som tabellplacering. Seger i en match gav två poäng och förlust gav en poäng.

Första gruppspelet

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Andra gruppspelet

Placeringsgrupp

Slutspelsgrupp

Slutställning

Externa länkar
 Basket-EM 1957 på fiba archive 
 Basket-EM 1957 på todor66.com 

Internationella baskettävlingar i Bulgarien
1957 i Bulgarien
Sportåret 1957
Sportevenemang i Sofia
1957
Sofia under 1900-talet